Step est un nom commun pouvant désigner :
 Step, une activité de fitness
STEP est un sigle pouvant désigner :
 STEP, une appellation usuelle pour « STation d'ÉPuration des eaux usées »
Station de Transfert d'Énergie par Pompage, une centrale hydroélectrique réversible permettant de stocker de l'énergie grâce au principe de pompage-turbinage
 STEP, standard pour l'échange de données de produit (norme ISO 10303)
 STEP désigne un réseau et le label de commerce équitable  qu'il attribue aux entreprises qui s'engagent à respecter certains critères de commercialisation de tapis
 STEP est le serveur télématique des étudiants de Polytechnique
 STEP, une corporation économique au Canada
 STEP, un syndicat intercommunal luxembourgeois pour l'exploitation de la station d'épuration de Bettembourg et pour la réalisation de toutes activités de recyclage et de gestion écologique
 STEP, une  Société de Télécommunication et d'Électronique Professionnelle
 StEP Initiative préoccupée par les déchets électriques et électroniques
 Step est un logiciel du projet KDE Education Project utilisé pour simuler des expériences de physique
 STEP est un album de Nami Tamaki sorti en 2010
 STEP (satellite), un satellite expérimental